Clay Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clay Lake (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)
 Clay Lake (Wrangell, Alaska)
 Clay Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Clay Lake (Brevard County, Florida)
 Clay Lake (Lake County, Florida)
 Clay Lake (Texas)
 Clay Lake (Wisconsin)